

Patronyme 
 Juan Madrid (né en 1947), écrivain, journaliste et scénariste espagnol, auteur de roman policier.

Toponymes

Algérie 
 Madrid est une station balnéaire de la wilaya d'Aïn Témouchent.

Colombie 
 Madrid est une municipalité du département du Cundinamarca.

Espagne 
 Madrid est la capitale de l'Espagne.

États-Unis 
 Madrid est une ville de l'État de l'Alabama ;
 Madrid est une ville de l'État du Colorado ;
 Madrid est une ville de l'État de l'Iowa ;
 Madrid est une ville de l'État du Kentucky ;
 Madrid est une ville de l'État du Maine ;
 Madrid est une ville de l'État du Nebraska ;
 Madrid est une ville de l'État de New York ;
 Madrid, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Madrid est une ville de l'État du Nouveau-Mexique ;
 Madrid est une ville de l'État de Virginie.

Philippines 
 Madrid est une municipalité de la province Surigao del Sur.

Autres 
 Madrid, une mélodie de Claude Debussy composée en 1879 ;
 Madrid, un journal publié en Espagne entre 1939 et 1971 ;
 le château de Madrid ;
 Vinos de Madrid D.O., une appellation viticole autour de Madrid.

Voir aussi 
 
 « Duc de Madrid » est un titre que les prétendants carlistes se sont octroyé à deux reprises dans l’histoire de l’Espagne.
 L'astéroïde (14967) Madrid.
 Le Madrid est un restaurant au Québec.
 Madrid est aussi un petit village de Jalisco, au Mexique.

Patronyme hispanique